Новак Ђоковић је био двоструки бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, након што му је Роџер Федерер предао финални меч без борбе због повреде леђа. На тај начин Ђоковић је постао први играч са три узастопне титуле на завршном турниру још од Ивана Лендла који је то учинио у периоду 1971–73. 

Кеј Нишикори, Милош Раонић и Марин Чилић су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2014.